Jagodnik je lahko:

 Jagodnik - kraj na Dolenjskem
 Jagodnik, priimek več znanih ljudi